Juarros de Voltoya kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Juarros de Voltoya (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Juarros de Voltoya (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar